«Заря́» () — украинский профессиональный футбольный клуб из Луганска. Основан в 1923 году. В данный момент располагается в Запорожье. Выступает в Премьер-лиге.

Наивысшим достижением в истории клуба является титул чемпиона СССР 1972 года. В 1974 и 1975 годах «Заря» выходила в финал Кубка СССР. В сезонах 2016/17, 2019/20 и 2020/21 команда становилась бронзовым призёром чемпионата Украины, в сезонах 2015/16 и 2020/21 — финалистом Кубка Украины.

История названий 
 1923—1936 — «Металлист»
 1936—1948 — «Дзержинец»
 1948—1964 — «Трудовые резервы»
 1952—1953 — «Дзержинец»
 1954—1956 — «Авангард»
 1957—1963 — «Трудовые резервы»
 1964—1992 и с 1997 — «Заря»
 1992—1997 — «Заря-МАЛС»

История

Досоветский период 
На протяжении многих лет в луганской прессе публиковались заметки В. П. Седашова и других авторов о зарождении футбола в городе Луганске в дореволюционный период. Опубликованные сведения о возникновении луганского футбола опирались на воспоминания Павла Максимовича Седашова (отец В. П. Седашова), которые хранятся в музее «Лугансктепловоза». Согласно этим воспоминаниям, в футбол в Луганске стали играть примерно с 1908 года, когда на паровозостроительном заводе было образовано общество разумных развлечений, а приглашённый преподаватель гимнастики Дживиховский (Дживиковский) привёз футбольный мяч из Праги.

В 2008 году Юлиан Шкиров совместно с авторским коллективом выпустил книгу «Век луганского футбола». Выпуск этой книги был приурочен к 100-летию развития футбола в Луганске. Ни сам автор, а также ни один из его соавторов не стали изучать историю развития футбола в Луганске в дореволюционный период, а изложили воспоминания П. М. Седашова, как действительно имевшие место.

Согласно информации, которая опубликована в газете «Луганскій листокъ» в номере за 25.04.1917, общество разумных развлечений было создано на Луганском паровозостроительном заводе Гартмана 15 апреля 1917 года. В середине мая того же года при этом обществе был организован спортивный кружок. Для физических занятий обществом разумных развлечений был приглашён учитель Дрижевский. В июне — июле 1917 года на паровозостроительном заводе была организована футбольная команда. 20 августа 1917 года в Луганске состоялась игра футбольных команд паровозостроительного завода и завода ДЮМО из Алчевска, после которой всем игрокам обеих команд были вручены небольшие памятные серебряные жетоны об этой игре. Один из таких жетонов хранится в музее ПАО «Лугансктепловоз».

Команда в СССР 
Выступала в официальных соревнованиях с 1923 года под названиями «Металлист» (1923—1936), «Дзержинец» (1937—1941). До 1938 года участвовала в региональных соревнованиях (чемпионаты Луганской области, Донбасса, Украинской ССР). В 1939 году дебютировала в классе «Б», но со следующего года снова опустилась на региональный уровень.

После освобождения от немецкой оккупации, в 1944 году в городе была создана команда «Динамо», которая начала с выступлений в чемпионате и Кубке Украинской ССР, а в 1947—1949 годах играла во второй группе чемпионата СССР. Параллельно с «Динамо», в 1948 году была создана команда «Трудовые резервы», которая в 1949 году тоже выступала на уровне команд мастеров. В 1950 году большинство футболистов «Динамо» перешли в «Трудовые резервы», но объединение не помогло — команда опустилась на уровень чемпионата УССР. В 1952—1953 годах было восстановлено довоенное название «Дзержинец», а в 1954—1956 годах команда выступала под названием «Авангард».

С 1957 года команда снова получила название «Трудовые резервы» и с тех пор неизменно выступала в соревнованиях команд мастеров. В 1962 «ТР» победитель первенства УССР и Кубка ЦК ЛКСМУ. С 1964 года носит название «Заря».

В 1967—1979 годах «Заря» выступала в высшей лиге СССР. Прописавшись в высшем дивизионе в 1967-м, «Заря» уверенно продвигалась наверх. 16-е место при 19 участниках в год дебюта, затем 13-е при 20, в 1969-м — 11-я позиция в финальной «пульке» для 14 клубов, в 1970-м — пятое место и год спустя — финиш сразу за тройкой призёров

Чемпион СССР 1972 
В течение 1970-71 состав «Зари» пополнили Владимир Онищенко и Сергей Кузнецов, перспективные Юрий Васенин, Михаил Форкаш, Юрий Елисеев, Владимир Малыгин, Владимир Старков, Сергей Морозов.
Все они удачно дополнили компанию, в которой считались лидерами вратарь Александр Ткаченко, защитники Александр Журавлёв, Николай Пинчук и Владимир Абрамов, хавбеки Анатолий Куксов и Виктор Кузнецов.

На старте чемпионата «Зарю» ожидала встреча с чемпионом — «Динамо» (Киев) и затем четыре подряд встречи с московскими командами. Киевское «Динамо» было разгромлено 3:0, обыграны московский «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, только «Локомотив» сумел сыграть вничью.

Летом 1972 года «Заря», под видом сборной СССР, отправилась на турнир Кубок Независимости Бразилии, где победила сборную Уругвая и потерпела два поражения от сборных Аргентины и Португалии. Официальной версией советских футбольных функционеров была необходимость отдыха ключевых игроков сборной после ЕВРО-1972, главный тренер «Зари» Герман Зонин считал, что это турне по Южной Америке было специально устроено для его команды, чтобы не дать ей прийти к чемпионству. Тем не менее команда выдержала испытание, а через 2 дня после приезда выиграла в матче против московского «Торпедо» 4:2. После последнего матча чемпионата в 1972 году против днепропетровского «Днепра» Зонину была устроена встреча со спецпредставителем киевского «Динамо» Олегом Ошенковым. Последний предлагал Зонину переехать в Киев и возглавить «Динамо», на что Зонин ответил отказом.

Кубковые успехи 
В 1974—1975 годах «Заря» дважды выходит в финал розыгрыша Кубка СССР. И оба раза уступает: в финале 1974 года уступает киевскому «Динамо» в дополнительное время, а в финале 1975 года проигрывает «Арарату» со счетом 1-2.

После вылета из Высшей лиги 
1979. «Заря» покидает высшую лигу.

1984. «Заря» покидает первую лигу.

1986. Ворошиловградские футболисты завоевывают звание чемпионов республики в третий раз в своей истории. «Заря» побеждает в зональном турнире команд второй лиги, затем в переходном турнире добивается права на возвращение в первую лигу.

1988. «Заря» выбывает из первой лиги.

1990. «Заря» в тяжелой борьбе с «Карпатами» занимает первое место в Буферной зоне и в очередной раз возвращается в первую лигу.

Команда в независимой Украине 
После распада Советского Союза «Заря» оказалась в элите украинского футбола и в 1992 «Заря» начинает свои выступления в Высшей Лиге Украины.

1992—2002 

Начиная с 1996 «Заря» проводит свои матчи на стадионе «Авангард», в этом же году команда покидает Высшую лигу, заняв последнее место пятого Чемпионата Украины. Перейдя в лигу ниже классом команда играет всего 2 сезона, после чего покидает Первую Лигу и с 1998 выступает во Второй Лиге (Группа «В»). Проведя 5 сезонов во Второй Лиге, «Заря» занимает первое место в группе «В» сезона 2002/03 и выходит в Первую Лигу чемпионата Украины.

2003—2010 
Сыграв всего 3 сезона в первой лиге, «Заря» стала явным лидером 1 лиги сезона 2005/06 и финишировала на 1 месте с 7-очковым отрывом от второй команды — львовских «Карпат», тем самым обеспечив себе место в Высшей лиге украинского чемпионата. В июле 2005 года президентом клуба становится Валерий Пантелеевич Шпичка.

25 января 2009 года на 33 году жизни после продолжительной болезни скончался почётный президент клуба Валерий Букаев. Будущее команды стало туманным. Руководить командой после его смерти стала его вдова Марина Букаева. Несмотря на многочисленные финансовые, кадровые и другие проблемы, команда финиширует в украинской Премьер-Лиге сезона 2008/09 на 13 месте из 16 команд, тем самым продолжив выступления в уже переименованной Премьер Лиге. 16 сентября 2009 года М.Букаева на пресс-конференции заявила о прекращении финансирования команды. Также стало известно о скором снятии команды с соревнований. И уже через 2 дня, 18 сентября 2009 года — «Заря» была передана на баланс Федерации футбола Луганщины, президентом клуба стал Манолис Пилавов. Через несколько дней главным тренером «Зари» был назначен Юрий Коваль. 20 ноября 2009 года президентом клуба стал Евгений Борисович Геллер.

2011—2019. Эпоха Вернидуба 
27 ноября 2011 года Анатолий Чанцев уволен с поста главного тренера, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Юрий Вернидуб. 2 мая 2012 года после нулевой ничьи с «Динамо» Киев Вернидуб назначен на пост главного тренера.

В сезон 2014/15 из-за Войны на Донбассе клуб был вынужден покинуть Луганск. С 2014 года «Заря» базируется и играет домашние матчи Премьер-лиги в Запорожье на Славутич-Арене, а матчи Лиги Европы в Киеве на стадионах «Динамо» и «Оболонь-Арена», но несмотря на сложнейшую ситуацию этот сезон стал самым успешным в Украинской Премьер Лиге, в котором команда заняла рекордное 4 место. Кроме того «Заря» дошла до 1/4 финала в Кубке Украины уступив будущему обладателю — киевскому Динамо, а также впервые команда сыграла в Лиге Европы, где в раунде плей-офф уступила Фейеноорду по сумме двух матчей 4:5, при этом на момент 90-й минуты ответного матча, именно «Заря» выходила в групповой раунд, но пропустив гол в добавленное время закончила выступления в турнире.

Сезон 2015/16 для луганского клуба, стал успешным, несмотря на то, что весь сезон команда продолжала играть, вне своего дома — Луганска. В УПЛ команда повторила предыдущий результат и заняла 4-е место, а вот в Кубке «Заря» впервые вышла в финал, в котором команда уступила со счетом 0-2 донецкому «Шахтеру». В Лиге Европы команда смогла добиться той же стадии, до которой она дошла и в прошлом году — раунд «плей-офф», на этот раз луганчане не смогли пройти Легию.

В 2016 году «Заря», дебютировала в групповом этапе Лиге Европы матчем с турецким «Фенербахче», в котором луганчане забили первыми (Гречишкин на 52-й минуте) и имели все шансы на победу, но на 95 минуте пропустили гол, который стал последним в матче, итог 1:1. После сложной игры в Лиге Европы, команде предстояло сыграть тяжелый выездной матч УПЛ со столичным «Динамо», который луганчане выиграли, забив единственный гол в матче на последних секундах (Опанасенко 93`), эта победа была исторической, так как стала первой выездной победой над киевским клубом.

Виктор Скрипник: 2019—2022 
4 июня 2019 года главным тренером команды стал Виктор Скрипник. Под его руководством команда стала бронзовым призёром чемпионата Украины 2019/20, 2020/21 и финалистом Кубка Украины 2020/21.

Стадион 
Домашним стадионом команды является луганский «Авангард», вмещающий 22288 болельщиков. В 2014 году, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, команда перебралась в Запорожье и проводит матчи на «Славутич-Арене».

Результаты по сезонам

СССР

Украина

Еврокубки

Выступления в еврокубках

Достижения

Украинская ССР 
 Чемпионат УССР
 Чемпион (3): 1938, 1962, 1986
 Серебряный призёр: 1950

СССР 
 Чемпионат СССР
 Чемпион: 1972
 Кубок СССР
 Финалист (2): 1974, 1975
 Первая лига СССР
 Победитель (2): 1962, 1966
 Вторая лига СССР
 Победитель: 1986
 Серебряный призёр: 1991

Украина 
 Чемпионат Украины 
 Бронзовый призёр (3): 2016/17, 2019/20, 2020/21
 Кубок Украины
 Финалист (2): 2015/16, 2020/21
 Первая лига Украины
 Победитель: 2005/06
 Бронзовый призёр: 2004/05
 Вторая лига Украины
 Победитель: 2002/03
 Серебряный призёр: 1998/99
 Бронзовый призёр: 1999/00

Молодёжная команда 
 Молодёжный чемпионат Украины
 Чемпион: 2012/13
 Серебряный призёр: 2011/12

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

 Номер 33 навсегда закреплён за Максимом Белым

Трансферы 2022/23

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Тренерский штаб

Основной состав 
  Патрик ван Леувен — главный тренер
  Реймонд Аттивилд — ассистент главного тренера
  Артём Коледа — тренер вратарей
  Владимир Деуль — тренер
  Никита Каменюка — тренер
  Александр Чижов — тренер
  Джаба Липартия — тренер

Юношеский состав 
  Алексей Дроценко — старший тренер
  Евгений Ястребинский — тренер
  Павел Чередниченко — тренер
  Всеволод Романенко — тренер вратарей

Руководство клуба 
  Евгений Геллер — президент
  Юрий Коваль — заместитель генерального директора по детско-юношескому футболу

Известные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Железнодорожные футбольные клубы
 
Футбольные клубы Луганска
Футбольные клубы СССР